Youssouf ou Yousouf ou Yusuf Pacha peut désigner de nombreux pachas, dont :
 Cigalazade Yusuf Sinan Pacha
 Yousouf Karamanli
 Yusuf Pacha Berkofçali